Придоне́цкое (), село,
Заводский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322883007. Население по переписи 2001 года составляет 11 (7/4 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Придонецкое находится в 3-х км от реки Северский Донец (левый берег), село окружено большим лесным массивом (сосна, береза).
В селе и вокруг него несколько небольших озёр.

История 
 1929 — дата основания.

Экономика 
 Придонецкое лесничество.
 «ПРИДОНЕЦКОЕ», гос. охотничье хоз-во. Охота и рыболовство.
 «ПРИДОНЕЦКОЕ», ЧСП.
 Вокруг села несколько газовых скважин и газопроводов.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 150 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины